Николай Иванович Кондаков:

 Кондаков, Николай Иванович (1901—1938) — советский партийный деятель.
 Кондаков, Николай Иванович (? — 1984) — советский философ, специалист в области логики; автор учебников и словарей по логике.